Il doppio del torneo di tennis Canberra Women's Classic 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrici Tathiana Garbin e Tina Križan che hanno battuto in finale Gabriela Navrátilová e Michaela Paštiková 7-5, 1-6, 6-4.

Teste di serie

 Marion Bartoli /  Anna-Lena Grönefeld (semifinali)
Assente

 Tathiana Garbin /  Tina Križan (campionesse)
 Gabriela Navrátilová /  Michaela Paštiková (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Canberra Women's Classic 2005